Ulica św. Barbary w Częstochowie
 Ulica św. Barbary w Warszawie
 Ulica św. Barbary we Wrocławiu

Św. Barbary